Жоржи́ньо () — прозвище нескольких бразильских спортсменов:
 Жоржиньо (Жорже де Аморим Оливейра Кампос, 1964) — футболист, чемпион мира 1994; тренер.
 Жоржиньо (1968) (Жорже Луис да Коста Пиментел, 1968) — игрок в мини-футбол, чемпион мира 1992.
 Жоржиньо (1974) (Габриэль да Куна) — игрок в мини-футбол.
 Жоржиньо (1975) (Жорже Клаудио Консейсао Родригеc, 1975) — футболист.
 Жоржиньо (1977) (Жорже Луиc Перейра де Соуза, 1977) — футболист.
 Жоржиньо (1991) — итальянский футболист бразильского происхождения.
 Жоржиньо (1995) (Жорже Фернанду Барбоза Интима, 1995) — футболист из Гвинеи-Бисау.

См. также 
 Жоржиньо Карвоэйро
 Рюттер, Жоржиньо